

Красовка — присілок, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Красовка — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Красовка — зупинний пункт, Жмеринська дирекція, Південно-Західна залізниця

Див. також 
 Красівка